Osoby o tym nazwisku:
 Mieczysław Szadkowski – polski artysta rzeźbiarz i rysownik, pedagog
 Zuzanna Szadkowski – amerykańska aktorka polskiego pochodzenia
 Zygmunt Szadkowski – polski polityk emigracyjny, oficer, działacz harcerski i społeczny

Zobacz też:
 Szatkowski